Manuel Pizarro puede referirse a:

 Manuel Esteban Pizarro Gois Liria (1805-1888), militar y político argentino.
 Manuel Demetrio de la Pasión Pizarro (1841 - 1909), abogado, escritor, periodista, docente y político argentino, 
 Manuel Pizarro Moreno (Manuel Amador Pizarro Moreno) (1951), empresario, jurista, político español y antiguo presidente de Endesa. 
 Manuel Pizarro (1895 – 1982), bandoneonista, director de orquesta y compositor de tango.